Albert Gillibrand, britanski general, * 1884, † 27. september 1942.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Zunanje povezave 
 Gillibrand

Rojeni leta 1884
Umrli leta 1942
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne